Юрий Ярославович Стець (; род. 29 декабря 1975, г. Чортков, Тернопольская область, УССР, СССР) — украинский политик и журналист. Министр информационной политики Украины и член СНБОУ.

Избирался народным депутатом Украины VI, VII и VIII созывов. Руководитель управления информационной безопасности, майор Национальной гвардии Украины.

Образование 
1996 — окончил Черновицкое училище культуры имени Сидора Воробкевича. Специальность — «народное художественное творчество», квалификация — руководитель фольклорного ансамбля, организатор культурно-досуговой деятельности.

2009 — окончил Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», получил базовое высшее образование по направлению подготовки «Менеджмент» и квалификацию бакалавра по менеджменту.

2011 — окончил Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», получил полное высшее образование по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» и квалификацию менеджера-экономиста.

Трудовая деятельность 
Сентябрь 1990 — январь 1992 — репортер Черновицкой областной государственной телерадиокомпании.

Январь — май 1992 — редактор, представительство телеканала ICTV в городе Черновцы.

Июль 1992 — июль 1993 — редактор, старший редактор телеканала «ТВА», город Черновцы.

Июль 1993 — март 1997 — PR-менеджер частной фирмы «Натан».

Март — август 1997 — редактор в ООО «Нико — PR».

1997—2000 — редактор музыкальных программ в ПИИ ООО «Телерадиокомпания» НБМ ".

2000—2002 — заместитель директора по ПИИ ООО «Телерадиокомпания» НБМ ".

С 2002 — генеральный продюсер ПИИ ООО «Телерадиокомпания» НБМ "(5 канал).

С 2005 — генеральный продюсер ООО «Телерадиокомпания „Экспресс-информ“» по совместительству.

С 2006 — почётный председатель международного благотворительного фонда «Моя Украина».

С 2007 — директор ООО «Телерадиокомпания „НБМ-радио“» по совместительству.

С 2007 — член наблюдательного совета 5-го канала.

23 ноября 2007 — 12 декабря 2012 — народный депутат Украины VI созыва от блока «Наша Украина — Народная самооборона», № 53 в списке. Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации. 23 февраля 2012 года был избран председателем этого же Комитета. За такое решение проголосовало 345 народных депутатов.

12 декабря 2012 — избран народным депутатом Украины 7-го созыва от ВО «Батькивщина». Член Комитета по вопросам свободы слова и информации.

15 августа 2014 — озвучил информацию, о написании заявления о сложении депутатских полномочий, чтобы продолжить нести службу в составе Национальной гвардии Украины на Донбассе.

27 ноября 2014 — избран народным депутатом Украины 8-го созыва (Партия «Блок Петра Порошенко»). Член Комитета по вопросам свободы слова и информации.

2 декабря 2014 — назначен министром информационной политики Украины во втором правительстве Арсения Яценюка; того же дня сложил полномочия народного депутата.

С 15 декабря 2014 — член СНБО.

Со 2 сентября 2015 — председатель Совета по вопросам коммуникаций. Совет по коммуникациям является временным консультативно-совещательным органом, созданным для обеспечения связей с общественностью и выработки единой коммуникативной политики.

8 декабря 2015 подал в отставку с должности Министра информационной политики Украины, однако, 4 февраля 2016 отозвал заявление.

14 апреля 2016 года Второе правительство Яценюка было отправлено в отставку, в новом правительстве Гройсмана, все также сохраняет должность Министра информационной политики Украины.

31 мая 2017 года объявил о своём окончательном уходе в отставку со своего поста «по состоянию здоровья». Отставку Стеця рассматривали как результат скандала на принадлежащем Петру Порошенко Пятом канале, ведущие которого Роман Чайка и Богдан Буткевич были разыграны известным оппозиционным видеоблогером Анатолием Шарием. В эфире канала в нарушение закона были опубликованы непроверенные и ложные личные данные Шария, а также компрометирующие его сведения, которые тот сам им скрыто подбросил. В отставку Стець не ушёл.

1 ноября 2018 года включён в санкционный список России.

Семья 
Жена — Яна Александровна Конотоп — журналист, политический обозреватель Пятого телеканала, Заслуженный журналист Украины. 2 июля 2014 года была награждена знаком отличия МВД Украины «Огнестрельное оружие».

Сыновья — Владислав и Серж от первого брака, дочь — Ева.

Марина Порошенко вместе с Юрием Луценко крестили дочь Юрия Стеця Еву.

Награды 
 Заслуженный журналист Украины (23 августа 2005) — за значительный личный вклад в социально-экономическое, научное и культурное развитие Украины, весомые трудовые достижения и активную общественную деятельность.
 Почетная грамота Кабинета Министров Украины (2008).
 10 июля 2014 награждён орденом святого Георгия Победоносца Украинская православная церковь Киевского патриархата.
 Отличия МВД Украины — нагрудные знаки «За безопасность народа», «За отличие в службе» (2014).

Примечания

Ссылки 
 Ю. Я. Стець на сайте Верховной Рады
 Официальная страница Facebook
 Официальный сайт Министерства информационной политики
 Справочник «Хто є хто в Україні», издательство «К. І. С.»
 Стець идет на фронт

Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Выпускники вузов Черновцов
Выпускники Харьковского политехнического института
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Члены СНБО Украины
Министры Украины
Выпускники Черновицкого музыкального училища
Руководители органов исполнительной власти Украины
Правительство Гройсмана
Второе правительство Яценюка